Хелсинг може да се отнася за:

 Хелсинг (манга), японски комикс създаден от Коута Хирано.
 Хелсинг (аниме), японско аниме базирано на мангата.
 Hellsing Ultimate, ОВА базирана на мангата.
 Hellsing: The Dawn, предистория на мангата Хелсинг.
 Хелсинг (организация), измислена организация в аниме и мангата Хелсинг.